Steffi Graf, nemška tenisačica, * 14. junij 1969, Mannheim.

Grafova je ena najboljših tenisačic vseh časov, saj je osvojila 22 posamičnih turnirjev za Grand Slam (je le za Margaret Courtovo); osvojila pa je tudi 107 drugih posamičnih naslovov (kar jo uvršča na 3. mesto).

Finali Grand Slamov

Zmage 

|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1987 || Odprto prvenstvo Francije ||  Martina Navratilova || 6–4, 4–6, 8–6
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1988 || Odprto prvenstvo Avstralije ||  Chris Evert || 6–1, 7–6(3)
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1988 || Odprto prvenstvo Francije <small>(2)||  Natalija Zverjeva || 6–0, 6–0
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1988 || Odprto prvenstvo Anglije ||  Martina Navratilova || 5–7, 6–2, 6–1
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1988 || Odprto prvenstvo ZDA ||  Gabriela Sabatini || 6–3, 3–6, 6–1
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1989 || Odprto prvenstvo Avstralije <small>(2)||  Helena Suková || 6–4, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1989 || Odprto prvenstvo Anglije <small>(2)||  Martina Navratilova || 6–2, 6–7(1), 6–1
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1989 || Odprto prvenstvo ZDA <small>(2)||  Martina Navratilova || 3–6, 7–5, 6–1
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1990 || Odprto prvenstvo Avstralije <small>(3)||  Mary Joe Fernández || 6–3, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1991 || Odprto prvenstvo Anglije <small>(3)||  Gabriela Sabatini || 6–4, 3–6, 8–6
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1992 || Odprto prvenstvo Anglije <small>(4)||  Monika Seleš || 6–2, 6–1
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1993 || Odprto prvenstvo Francije <small>(3)||  Mary Joe Fernández || 4–6, 6–2, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1993 || Odprto prvenstvo Anglije <small>(5)||  Jana Novotná || 7–6(6), 1–6, 6–4
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1993 || Odprto prvenstvo ZDA <small>(3)||  Helena Suková || 6–3, 6–3
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1994 || Odprto prvenstvo Avstralije <small>(4)||  Arantxa Sánchez Vicario || 6–0, 6–2
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1995 || Odprto prvenstvo Francije <small>(4)||  Arantxa Sánchez Vicario  || 7–5, 4–6, 6–0
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1995 || Odprto prvenstvo Anglije <small>(6)||  Arantxa Sánchez Vicario  || 4–6, 6–1, 7–5
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1995 || Odprto prvenstvo ZDA <small>(4)||  Monika Seleš || 7–6(6), 0–6, 6–3
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1996 || Odprto prvenstvo Francije <small>(5)||  Arantxa Sánchez Vicario  || 6–3, 6–7(4), 10–8
|-bgcolor="CCFFCC"
| 1996 || Odprto prvenstvo Anglije <small>(7)||  Arantxa Sánchez Vicario  || 6–3, 7–5
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1996 || Odprto prvenstvo ZDA <small>(5)||  Monika Seleš || 7–5, 6–4
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1999 || Odprto prvenstvo Francije <small>(6)||   Martina Hingis || 4–6, 7–5, 6–2
|}

Porazi 

|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1987 || Odprto prvenstvo Anglije ||  Martina Navratilova || 7–5, 6–3
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1987 || Odprto prvenstvo ZDA ||  Martina Navratilova || 7–6(4), 6–1
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1989 || Odprto prvenstvo Francije ||  Arantxa Sánchez Vicario || 7–6(6), 3–6, 7–5
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1990 || Odprto prvenstvo Francije <small>(2)||  Monika Seleš || 7–6(6), 6–4
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1990 || Odprto prvenstvo ZDA <small>(2)||  Gabriela Sabatini || 6–2, 7–6(4)
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1992 || Odprto prvenstvo Francije <small>(3)||  Monika Seleš || 6–2, 3–6, 10–8
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1993 || Odprto prvenstvo Avstralije ||  Monika Seleš || 4–6, 6–3, 6–2
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1994 || Odprto prvenstvo ZDA <small>(3)||  Arantxa Sánchez Vicario  || 1–6, 7–6(3), 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1999 || Odprto prvenstvo Anglije <small>(2)||  Lindsay Davenport || 6–4, 7–5
|}

Sklici

Glej tudi 

 seznam nemških tenisačev

Živeči ljudje

Nemški tenisači
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Nemčijo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Nemčijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Nemčijo
Tenisači Poletnih olimpijskih iger 1984
Tenisači Poletnih olimpijskih iger 1988
Tenisači Poletnih olimpijskih iger 1992
Nosilci reda za zasluge Zvezne republike Nemčije
Sprejeti v Mednarodni teniški hram slavnih